Gruppe A ved Africa Cup of Nations 2013 begyndte den 19. januar indtil 27. januar 2013. Gruppens deltagere er værtsnationen , ,  og .

Stilling 

Alle tider er South African Standard Time (UTC+2)

Sydafrika mod Kap Verde

Angola mod Marokko

Sydafrika mod Angola

Marokko mod Kap Verde

Marokko mod Sydafrika

Kap Verde mod Angola

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 

African Cup of Nations 2013